Fresno silvestre puede referirse a:
 El nombre común de la planta Fraxinus angustifolia.
 El nombre común de la planta Sorbus aucuparia.